SMF:

 SMF — бесплатный интернет-форум Simple Machines Forum, написанный на PHP с использованием базы данных MySQL.
 SMF — Service Management Facility, механизм в операционной системе Solaris, который создаёт унифицированую модель для всех служб и заменяет скрипты init.d.
 SMF (Société mathématique de France) — сокращённое название Французского математического общества.